Fourment désigne les patronymes des personnes suivantes : 

 Hélène Fourment (1614 - 1673), épouse (et modèle pour ses toiles) du peintre Pierre Paul Rubens
 François-Luglien-Louis de Fourment (1788-1864), homme politique français  
 Auguste-Antoine de Fourment (1821 - 1891), homme politique français
 Gustave Fourment (1869 - 1940), homme politique français
 François Fourment, universitaire français, enseignant en droit pénal, procédure pénale et droit médical  l'université Nancy 2

Homonymie
Homonymie de patronyme